Jubilee  () — третий студийный альбом американской инди-поп-группы , изданный 4 июня 2021 года лейблом . Альбом вышел вскоре после публикации 20 апреля 2021 года мемуаров корейско-американского лидера группы Мишель Чонгми Цаунер, Crying in H Mart. Заунер сказала об альбоме: «После того, как последние пять лет мы писали о горе, я хотела, чтобы наш следующий альбом был о радости».

Альбом получил широкое признание и положительные оценки музыкальных критиков и был номинирован на Грэмми-2022 в категории Лучший альтернативный альбом.

Темы и композиция 
Jubilee был определён критиками как альтернативная поп-музыка, дрим-поп и инди-поп. Заунер описала альбом как посвященный радости. Это контрастирует с двумя её предыдущими альбомами, Psychopomp и Soft Sounds from Another Planet, в обоих из которых преобладали темы горя, связанного со смертью её матери от рака поджелудочной железы в 2014 году.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 88 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Сайт AnyDecentMusic? дал ему 8.5 из 10.

Зак Раскин из Variety написал в своей рецензии, что альбом «берёт всё то, что всегда хорошо служило Japanese Breakfast — осознание Заунер своего голоса и того, как лучше его использовать, её умение вести повествование и рассказывать истории, а также великолепные хуки — и предлагает им свежую почву для роста».
Сэм Уокер-Смарт из журнала Clash считает, что Заунер «впервые полностью раскрепостилась, сохранив эмоциональную суть своих песен и сочетая её с безграничной энергией и амбициями». Шон Кервик из DIY также отметил зрелость певицы, описав её как «старше и мудрее с мелодией, лирикой и повествованием, притягивающим внимание» с результатами, которые утверждают её как доминирующую «творческую силу». «Каждый трек — это ограниченная попытка веселья, лаконичная история на службе у этой великой миссии несдерживаемых эмоций», — написала в Exclaim! Алиша Мугал, добавив, что эмоция — это «в конечном итоге, надеюсь, радость». Том Халл был несколько менее впечатлён, назвав первую половину альбома «великолепной поп-музыкой», но заключив, что остальное «немного не дотягивает».

«Это жизнерадостный роман, в котором Мишель Цаунер представила свой самый радостный набор песен на сегодняшний день», — написала Аллан Рэйбл из Good Morning America: «…в этом альбоме есть неоспоримая легкость».

Признание

Итоговые списки

Награды и номинации

Список композиций 
Все тексты песен написаны Мишель Чонгми Цаунер

Участники записи 
По данным заметок на альбоме
 Мишель Чонгми Цаунер — вокал, продюсер, бас (4), фортепиано (7), акустическая гитара (3), электрогитара (6, 7, 8, 10), перкуссия (1), синтезаторы (1, 3, 4, 6, 8, 10) струнные аранжировки (1, 3, 9)
 Крейг Хендрикс — продюсирование (1-4, 6-10), ударные (1-4, 7-10), бас (1, 3, 6-10), электрогитара (4, 8), акустическая гитара (10), слайд-гитара (3), Родес-пиано (9), фортепиано (10), синтезаторы (1, 3, 4, 6, 8, 10), перкуссия, струнные аранжировки (1, 3, 9), вокал (8), инжиниринг
 другие

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Full album

Альбомы инди-рока
Альбомы США
Альбомы дрим-попа
Альбомы Japanese Breakfast
Альбомы инди-попа